Nicolaas II kan zijn:

 Tsaar Nicolaas II van Rusland
 Nicolaas II van Antiochië, patriarch van Antiochië (860-879)
 Paus Nicolaas II, paus van 1059 tot 1061
 Nicolaas II van Schwerin (overleden 1350), graaf van Schwerin(-Wittenburg) (1323-1350)
 Nicolaas II van Troppau (1288-1365), hertog van Troppau en Ratibor
 Nicolaas II van Tecklenburg (overleden 1426), graaf van Tecklenburg (1388-1426)
 Nicolaas II van Opole (overleden 1497), hertog van Opole